The Easiest Way – film del 1917 diretto da Albert Capellani
 The Easiest Way – film del 1931 diretto da Jack Conway